Simón Rodríguez (persoon)
Simón Rodríguez (Anzoátegui), een gemeente in Venezuela
Simón Rodríguez (Táchira), een gemeente in Venezuela